Dipoenata är ett släkte av spindlar. Dipoenata ingår i familjen klotspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klotspindlar
Dipoenata